XXXX может означать:

Искусство и развлечения 
 , You Say Party! We Say Die!, 2009.
 XXXX, главный герой фильма Слоёный Торт.

Организации 
 XXXX. Panzerkorps, танковый корпус немецкой армии во времена Второй мировой войны.
 , немецкое военное подразделение во времена Первой мировой войны.

Другие значения 
 , торговая марка пива:
 .
 .
 .
 , талисман пива.
 , также Тыквенный остров, частный остров, принадлежащий пивоварне Castlemaine Perkins.
 XXXX синдром, тетрасомия по X-хромосоме, хромосомное расстройство.
 XXXX, или ЭксЭксЭксЭкс, вымышленный континент, вдохновлённый Австралией, в серии книг «Плоский мир» Терри Пратчетта.

См. также 
 4X (значения)
 X (значения)
 XX (значения)
 XXX (значения)